

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Stanowisko – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby
 Stanowisko – część wsi w Stanisławice w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Stanowisko – część wsi Kożyczkowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno

Inne 
 stanowisko archeologiczne
 stanowisko (biologia)
 stanowisko dokumentacyjne
 stanowisko dowodzenia (także flagowe)
 stanowisko eponimiczne
 stanowisko gaśnicze
 stanowisko (hydrotechnika)
 stanowisko kasowe
 stanowisko (w oborze)
 stanowisko (hodowla koni)
 stanowisko ogniowe
 stanowisko (pole po zbiorze)
 stanowisko postojowe
 stanowisko pracy
 stanowisko służbowe
 stanowisko wodne
 stanowisko (wypowiedź)
 Stanowisko zjazdowe (wspinaczka)